Houy est un prénom masculin ou féminin de l'Égypte antique signifiant littéralement « celui (ou celle) que son père a amené ».

Ce nom porté par .

 Houy, divine adoratrice d'Amon, mère de Mérytrê-Hatchepsout, grande épouse royale du pharaon  ;
 Houy, fils royal de Koush durant le règne de  ; 
 Houy, grand prêtre de Ptah sous  ;
 Houy le cadet, scribe sous .

 Amenhotep, appelé Houy, fils royal de Koush sous le règne de Toutânkhamon ;
 Amenhotep fils de Hapou, appelé Houy, architecte, scribe, sous .

Nom ou prénom égyptien dans l'Antiquité
Index égyptologique